Schenken ist der Familienname folgender Personen:

 Tim Schenken (* 1943), australischer Rennfahrer

schenken steht für ein Geschenk geben, ein- und ausschenken, siehe Geschenk
 Schenken (Gedicht), Gedicht von Joachim Ringelnatz (1928)

Siehe auch: